Макгонаголл — шотландская фамилия.

 Уильям Топаз Макгонаголл (1825—1902) — шотландский ткач, более известный как поэт-любитель и актёр.
 Минерва Макгонагалл — персонаж серии романов о Гарри Поттере.